La deuxième édition de la Coupe d'Asie masculine de volley-ball 2010 s'est déroulée du 1 au .

Équipes présentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'équipe d'Indonésie a déclaré forfait et est remplacée par l'équipe d'Inde.

Composition des poules

Tour préliminaire

Poule A 

 
 
 
 
 

|}

 
|}

Poule B 

 
 
 
 
 

|}

 

|}

Phase finale

Classement 5 à 8

Classement 1 à 4

Tableau final

Récompenses individuelles 
 MVP :  Farhad Nazari Afshar
 Meilleur marqueur :  Sanjay Kumar
 Meilleur attaquant :  Cui Jianjun
 Meilleur serveur :  Wang Ming-chun
 Meilleur passeur :  Saeid Marouf
 Meilleur contreur :  Alireza Nadi
 Meilleur libero :  Abdolreza Alizadeh

Liens externes 
  Site officiel de la coupe d'Asie 2010

2010 masculin
Volley-ball en Iran
Coupe d'Asie masculine de volley-ball 2010
Sport en Iran en 2010
Sport en août 2010